Суифт може да се отнася за:
 Хора
 Гъстейвъс Франклин Суифт (1839-1903), американски предприемач
 Джонатан Суифт (1667-1745), ирландски писател
 Тейлър Суифт (р. 1989), американска певица

 Други
 Суифт (окръг), окръг в Минесота, САЩ
 Суифт (кратер), няколко кратера с това име
 Сузуки Суифт, модел леки автомобили

Вижте също 
 Суифт-Тътъл